La saison 1959 du Championnat de Turquie de football est la première édition de la première division turque, la Milli Lig. Les 16 meilleurs clubs du pays, qualifiés après une série de matchs régionaux, sont répartis en deux poules de huit, où chaque club affronte ses adversaires lors de matchs joués en aller et retour. Les vainqueurs des deux poules se retrouvent en finale nationale pour le titre.

C'est le Fenerbahçe SK qui remporte la finale du championnat cette année et devient champion de Turquie. C'est donc le premier titre de champion de son histoire.

Les 16 clubs participants

Compétition 
Le barème de points servant à établir les classements se décompose ainsi :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Groupe Rouge 

|

|}
|}

Groupe Blanc 

|

|}
|}

Finale pour le titre 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Turquie de football

Liens externes 
  Championnat de Turquie de football sur RSSSF.

Championnat de Turquie de football
1959 en Turquie
Turquie